Machu Picchu, el término puede referirse a:

 Machu Picchu, sitio arqueológico, patrimonio de la humanidad ubicado en Perú. 
 Montaña Machu Picchu, montaña peruana.
 Machu Picchu pueblo o Aguas Calientes, localidad peruana.
 Machu Picchu (2012), álbum del grupo Tangerine Dream
 Machu Picchu (2011), canción del álbum Angles de la banda The Strokes.
 Machu Picchu (2021), canción de Camilo y Evaluna Montaner.
 Alturas de Macchu Picchu (1950) escrito de Pablo Neruda.
 Base Machu Picchu (1989), estación de investigación científica peruana en la Antártida.
 8277 Machu Picchu (1991), asteroide.